Akbar eller Ackbar kan syfta på:

 Akbar (namn), arabiskt namn som betyder mäktig
 , ett flertal fartyg från Royal Navy
 , amerikanskt patrullfartyg från första världskriget
 Akbar (Basilan), kommun på ön Basilan i Filippinerna

Personer 

 Akbar den store (1542–1605), indisk adelsman och tredje stormogulen Akbar I av Mogulriket
 Akbar II (1760–1837), indisk adelsman och näst sista stormogulen av Mogulriket
 Akbar Ali (född 2001), bangladeshisk kricketspelare
 Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (född 1934), iransk politiker och Irans fjärde president
 Akbar Khan (1816–1846), afghansk prins, general och emir av Afghanistan
 Akbar Khan (aktivist) (född 1962), indisk aktivist för handikappade
 Skandor Akbar (1934–2010), amerikansk manager och professionell fribrottare
 Wahab Akbar (1960–2007), filippinsk politiker och guvernör av Basilan